Суперкубок Белоруссии по футболу 2020 — 11-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 4 марта 2020 года и в нём встретились чемпион Беларуси «Динамо-Брест» и обладатель Кубка Беларуси «Шахтёр» (Солигорск).

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2019
 Кубок Белоруссии 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок. Пулемет и темнота

2020
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020
Футбольные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 2020 году
ФК «Динамо-Брест»
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск
Март 2020 года
События 4 марта